Chenega steht für

 Chenega, einen Census-designated place in Alaska
 Chenega Bay Airport, ein Flughafen
 Chenega Cove, eine Bucht
 Chenega-Gletscher, einen Gletscher
 Chenega Island, eine Insel
 Chenega Point, ein Kap
 Katamaran des Projekts NG408